Pat Crowley, wł. Patrick Joseph Bourke Crowley (1923–1981) – nowozelandzki rugbysta
 Pat Crowley (1933–2013) – irlandzka projektantka mody
 Pat Crowley, wł. Patricia Crowley (ur. 1933) – amerykańska aktorka
 Patrick T. Crowley, Pat Crowley – amerykański producent filmowy